Аршиль Горкі (Arshile Gorky, Արշիլ Գորկի. власне Востанік Манук Адоян. Ոստանիկ Սեդրակի Ադոյան. 1904 — 21 липня 1948) — американський художник вірменського походження
 3137 Горкі (3137 Horky) — астероїд головного поясу